Абдулмамбетово — название населённых пунктов в России:

 Абдулмамбетово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Абдулмамбетово — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.